Zkratka ACOT má více významů

 ACOT11, ACOT12, ACOT2, ACOT4, ACOT7, ACOT8 – lidské geny (Acyl-CoA thioesterase)
 Apple Classrooms of Tomorrow – výzkumný projekt firmy Apple pro spolupráci se školami

Zkratky